Miejscowości w USA:
 Oglesby – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Oglesby – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Coryell